Die Geschichte der Liebe ist die Bezeichnung für:
 Die Geschichte der Liebe, Roman von Nicole Krauss, erschienen 2005
 Die Geschichte der Liebe (Film), französisch-amerikanisch-rumänischer Film von Radu Mihăileanu aus dem Jahr 2016